Cet article recense les étoiles situées dans la constellation du Toucan. Elles apparaissent dans le tableau classées (par défaut) par magnitude apparente décroissante.

Liste

Articles connexes 
 constellation du Toucan
 Liste d'étoiles par constellation

Références 

 
 
 
 

Toucan